San Nikolo ima više značenja:
 San Nikolo (Bolcano)
 San Nikolo (Ferara)
 San Nikolo (Mesina)
 San Nikolo (Padova)
 San Nikolo (Pjačenca)
 San Nikolo (Sondrio)
 San Nikolo (Terni)
 San Nikolo (Terento)
 San Nikolo (Trevizo)
 San Nikolo (Udine)
 San Nikolo (Vibo Valencija)